Сла́вгородський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь білоруського міста Славгород.

Славгородський провулок — колишня назва провулку Тростянецького у місті Київ.

Славгородський провулок — провулок у місті Могильов.

Провулки